Shell:
 Shell — интерпретатор команд операционной системы.
 Royal Dutch Shell — британско-нидерландская компания.
 Шелл-компания — компания, вышедшая на фондовую биржу, но впоследствии прекратившая свою основную деятельность.

См. также